Usingen
Karel Vilém Nasavsko-Usingenský (9. listopad 1735, Usingen – 17. května 1803, Biebrich) byl od roku 1775 nasavsko-usingenským knížetem. Od roku 1797 byl také titulárním knížetem nasavsko-saarbrückenským, Nasavsko-Saarbrücken byl však obsazen Francií.

Život 
Karel Vilém se narodil v Usingenu jako nejstarší syn knížete Karla Nasavsko-Usingenského a jeho manželky Kristýny Vilemíny, dcery vévody Jana Viléma III. Sasko-Eisenašského.

V roce 1770 se Karel Vilém stal generálporučíkem nizozemské armády. V roce 1789 byl povýšen na generála v roce 1790 na pukovníka walloonského pluku a kapitánem granátníků.

V roce 1775 se stal po otci nasavsko-usingenským knížetem. V roce 1783 uzavřel smlouvu s nasavsko-saarbrückenským, nasavsko-weilburským a nasavsko-dietzským knížetem dědickou smlouvu, která stanovila nedělitelnost nasavských zemí a umožňovala vzájemnou posloupnost mezi různými větvemi založenou na primogenituře.

V roce 1797 zemřel Jindřich Ludvík Nasavsko-Saarbrückenský bezdětný a Karel Vilém zdědil jeho knížectví. Podle míru v Lunéville však území na levém břehu Rýna připadlo Francii. Hlavní usnesení mimořádné říšské deputace v roce 1803 nahradilo toto území Karlu Vilémovi územími převzatými z Mohučského kurfiřtství, Kolínského kurfiřtství, Falckého kurfiřtství a Hesenska.

Karel Vilém zemřel 17. května 1803 ve věku 67 let. Protože neměl žádného mužského dědice, stal se jeho nástupcem jeho mladší bratr Fridrich August.

Manželství a potomci 
16. dubna 1760 se pětadvacetiletý Karel Vilém oženil s o rok starší Karolinou Felizitas Leiningensko-Dagsburskou, nejmladší dcerou Kristiána Karla Reinharda Leiningensko-Dagsbursko-Falkenburského. Manželství trvalo 43 let do Karlovi smrti a narodily se z něj čtyři děti:

 1. Karel Vilém Nasavsko-Usingenský (26. 3. 1761 Usingen – 10. 3. 1763)
 2. Karolina Nasavsko-Usingenská (4. 4. 1762 Wiesbaden – 17. 8. 1823 Offenbach am Main)
 ⚭ 1786 Fridrich Hesensko-Kasselský (11. 9. 1747 Kassel – 20. 5. 1837 tamtéž), lankrabě hesensko-kasselský
 3. Luisa Nasavsko-Usingenská (14. 6. 1763 Usingen – 30. 3. 1845), svobodná a bezdětná
 4. syn (*/† 9. 3. 1768 Usingen)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 9. listopadu
Narození v roce 1735
Úmrtí 17. května
Úmrtí v roce 1803
Němečtí princové
Nasavští
Princové z Nasavska
Muži